De Longipterygidae zijn een groep vogels die behoren tot de Enantiornithes.

In 2001 benoemden Zhang Fucheng; Zhou Zhonghe; Hou Lianhai en Gu Gang een Longipterygidae om Longipteryx een plaats te geven.

In 2009 definieerden Jingmai Kathleen O'Connor, Wang Xuri, Luis María Chiappe, Gao Chunling, Meng Qingjin, Cheng Xiaodong en Liu Jinyuan een exacte klade Longipterygidae, als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Longipteryx chaoyangensis en Longirostravis hani; en al diens afstammelingen.

Mogelijke longipterygiden naast Longiptyeryx en Longirostravis zijn Shanweiniao, Boluochia, Shengjingornis en Rapaxavis.

De Longipterygidae zijn kleine tot middelgrote vogels uit het Opper-Krijt van China die gevonden zijn in de Yixianformatie of de Jiufotangformatie, Aptien-Albien. Ze hebben een lange snuit met voorin kleine tandjes. Meestal wordt aangenomen dat ze daarmee in de modder naar kleine ongewervelden zochten. Ze hebben echter ook grote voeten met een goed grijpend vermogen. Als alternatieve levenswijze is daarom geopperd dat ze in bomen leefden en insecten achter de bast pakten. Een dieet van ongewervelden wordt bevestigd door een studie uit 2022 die echter betwijfdelde of de snuitvorm er veel mee te maken had.

De Longypterygidae zijn vermoedelijk basale Euenantiornithes. De Longirostravisidae zijn een jonger synoniem.

Het volgende kladogram toont een mogelijke positie van de Longipterygidae in de evolutionaire stamboom:

Literatuur
Zhang Fucheng; Zhou Zhonghe; Hou Lianhai & Gu Gang, 2001, "Early diversification of birds: Evidence from a new opposite bird", Chinese Science Bulletin 46(11): 945-949
Jingmai K. O'Connor; Xuri Wang; Luis M. Chiappe; Chunling Gao; Qingjin Meng; Xiaodong Cheng & Jinyuan Liu, 2009, "Phylogenetic Support for a Specialized Clade of Cretaceous Enantiornithine Birds with Information from a New Species", Journal of Vertebrate Paleontology 29(1): 188–204
Miller C.V., Pittman M., Wang X., Zheng X. & Bright J.A. 2022. "Diet of Mesozoic toothed birds (Longipterygidae) inferred from quantitative analysis of extant avian diet proxies". BMC Biology. 20: Article number 101

Uitgestorven vogels